Поручник — звання у Легіоні УСС, Армії УНР, Українській Галицькій Армії
 Поручник — те саме, що й поручитель
 Поручник — українське прізвище